Törmänen est un patronyme finlandais  porté notamment par :

 Antti Törmänen (1970-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais devenu entraîneur ;
 Antti Törmänen (1989-), joueur professionnel de jeu de go finlandais vivant au Japon ;
 Jouko Törmänen (1954-2015), sauteur à ski finlandais.

Homonymie de patronyme